Il singolare  dell'Aspria Tennis Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Frederico Gil era il detentore del titolo, ma ha deciso di partecipare all'AEGON International.

Albert Ramos ha battuto in finale Evgenij Korolëv che si è ritirato sul punteggio di 6–4, 3–0.

Teste di serie

 Pere Riba (secondo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Albert Ramos (campione)
 Éric Prodon (secondo turno)

  Horacio Zeballos (quarti di finale)
  Brian Dabul (semifinali)
  Maxime Teixeira (primo turno)
  Simone Vagnozzi (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Aspria Tennis Cup 2011